Hornos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Hornos (ort i Mexiko, Sonora, Cajeme),

Spanien 

 Hornos (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Hornos (ort), Andalusien, Provincia de Jaén,

Se även
 Horno – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar